Бо́стон () — многозначный термин.

Топоним 
 Бостон — столица штата Массачусетс, США.
 Большой Бостон — городская агломерация на территории Новой Англии с центром в Бостоне.
 Бостон — город в графстве Линкольншир, Англия.
  — муниципалитет в провинции Восточный Давао, Филиппины.

 Бостон (Джорджия) — город в округе Томас, Джорджия, США.
 Бостон (Теннесси) — невключённая община в округе Уильямсон, Теннесси, США.
 Бостон (Техас) — невключённая община, административный центр округа Буи, Техас, США.
 Бостон — один из замков Ирландии, расположенный в графстве Клэр, у одноимённого посёлка Бостон.

Имя, фамилия 
 Бостон Чарли (1854—1873) — воин индейского племени модоков, участник Модокской войны.
 Корбетт, Бостон (1832—1894) — сержант армии США, известный как убийца Джона Уилкса Бута.
 Бостон, Брюс (род. 1943) — американский писатель и поэт.
 Бостон, Генри Джосия Лайтфут (1898—1969) —  сьерра-леонский дипломат и политик.
 Бостон, Ральф (род. 1939) — американский легкоатлет (прыжки в длину).
 Бостон, Рэйчел (род. 1982) — американская актриса и продюсер.

Спорт 
 «Бостон Брюинз» — американский хоккейный клуб НХЛ из Бостона, Массачусетс.
 «Бостон Ред Сокс» — американский бейсбольный клуб МЛБ из Бостона, Массачусетс.
 «Бостон Ривер» — уругвайский футбольный клуб из Монтевидео.
 «Бостон Селтикс» — американский баскетбольный клуб НБА из Бостона, Массачусетс.
 «Бостон Юнайтед» — английский футбольный клуб из Бостона.
 «Бостон Гарден» (1928—1998) — бывшая спортивная крытая арена, на которой выступали «Бостон Селтикс» из НБА и «Бостон Брюинз» из НХЛ.
 Бостонский марафон — один из старейших и престижнейших марафонских забегов в мире, входит в World Marathon Majors.

Прочее 
 Бостон — чистошерстяная ткань саржевого переплетения.
  — карточная игра XVIII века, похожая на вист.
  — танец, медленная американизированная версия вальса.
 Бостон — киргизское тюркское племя. 
 Бостон — киргизское личное мужское имя.
 Ракетные крейсера типа «Бостон» — два переоборудованных ЗРК «Терьер» тяжёлых крейсера типа «Балтимор».

Boston 
 Boston — американская рок-группа.
 Boston Pizza — канадская франчайзинговая ресторанная компания.
 Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston — семейство самолётов Второй мировой войны на вооружении стран-союзниц.
 USS Boston (CA-69) — тяжёлый ракетный крейсер типа «Балтимор» ВМФ США.

См. также 
 Бостонский колледж — частный американский университет в городе Бостон, штат Массачусетс.
 Бостонский университет — частный исследовательский университет в Бостоне, штат Массачусетс, США.
 Бостонский симфонический оркестр — один из ведущих оркестров США в области академической музыки, базируется в Бостоне.
 Бостонское восстание — народное восстание, произошедшее 18 апреля 1689 года против правления сэра Эдмунда Эндроса.
 Бостонское чаепитие — акция протестa американских колонистов 16 декабря 1773 года в ответ на действия британского правительства.
 Бостон-Лайт — маяк на острове Литл-Брюстер за пределами Бостонской бухты, второй старейший из действующих маяков США.
 Бостон-терьер — порода собак, официальный символ штата Массачусетс.